Ути́лита () — вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной системы (ОС).

Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс изменения некоторых параметров проще (автоматизируют его).

Утилиты могут входить в состав операционных систем, идти в комплекте со специализированным оборудованием или распространяться отдельно.

Интегрированные пакеты утилит - набор нескольких программных продуктов объединенных в единый удобный инструмент.

Виды утилит по связи с ОС 
По зависимости от операционной системы можно различать:
 Независимые утилиты, не требующие для своей работы операционной системы;
 Системные утилиты, входящие в поставку ОС и требующие её наличия;
 Оптимизатор диска для восстановления целостности файловой системы и дефрагментации.

Примеры утилит по функциям 
 Файловый менеджер
 Архиваторы (с возможным сжатием данных);
 Просмотрщики;
 Утилиты для диагностики аппаратного или программного обеспечения;
 Утилиты восстановления после сбоев;
 Оптимизатор диска — вид утилиты для оптимизации размещения файлов на дисковом накопителе, например, путём дефрагментации диска;
 Шредеры файлов;
 Деинсталлятор — программа для удаления программного обеспечения;
 Утилиты управления процессами.

Примечания

Литература